
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Martin (ou un autre type de voirie). L'odonyme évoque saint Martin de Tours, moine du , fondateur de l'abbaye de Ligugé et évêque de Tours. 
Ainsi:

La Rue Saint-Martin (Sint Martenstraat), à Brakel
 La Rue Saint-Martin à Bruxelles
 La Rue Saint-Martin, à Fouron-Saint-Martin
 La Rue Saint-Martin (Sint Martenstraat), à Gand
 La Rue Saint-Martin, à Jemeppe-sur-Sambre
 La Rue Saint-Martin, à Renaix
 La Rue Saint-Martin, à Tongres
 La Rue Saint-Martin, à Tournai

Rue Saint-Martin à Angers
 Rue Saint-Martin à Colmar
 l'Avenue Saint-Martin, à Montélimar
 l'Avenue Saint-Martin, à Mougins
 l'Avenue Saint-Martin, à Nantes
 Rue Saint-Martin à Paris
 l'Avenue Saint-Martin, à Sallanches

en  
 La rue Saint-Martin (via San Martino), à Montecatini Terme

à  
 L'avenue Saint-Martin

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Martin